Filmek
 Maci Laci és a repülő bárka, 1972-es rajzfilm
 Maci Laci ajándéka, 1982-es rajzfilm
 Maci Laci nagy szökése, 1987-es rajzfilm
 Maci Laci mágikus repülése 1987-es rajzfilm
 Maci Laci és az űrmedvék 1988-as rajzfilm
 Húsvéti Maci Laci 1994-es rajzfilm
 Hahó! Megjött Maci Laci!, 1964-es amerikai rajzfilm
 Maci Laci első karácsonya, 1980-as amerikai rajzfilm
 Maci Laci, 2010-es amerikai film

Televíziós sorozatok
 Maci Laci, a Hanna-Barbera szerzőpáros rajzfilmhőse és sorozata
 Maci Laci és a nagy csapat, 1973-as Hanna-Barbera rajzfilmsorozat
 Maci Laci – Kalandok az űrben, 1978-as Hanna-Barbera rajzfilmsorozat
 Maci Laci a világűrben, 1978-as Hanna-Barbera rajzfilmsorozat
 Maci Laci kincset keres, 1985-ös Hanna-Barbera rajzfilmsorozat
 Maci Laci, 1988-as Hanna-Barbera rajzfilmsorozat
 Hé, Maci!, 1991-es Hanna-Barbera rajzfilmsorozat, fiatal változat